Rullierinereis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Pettibone 1971. Rullierinereis ingår i familjen Nereididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Rullierinereis